Brook se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fred J. Brook
 Alan John Brook